Балыкты — топоним:

Казахстан

Населённые пункты 
 Балыкты (быв. Ржищево) — аул в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Балыкты — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Балыкты — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Балыкты — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Балыкты — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
 Балыкты — прежнее название села Жаркайын Бурабайского района Акмолинской области, переименованного в 1990-е годы.

Водные объекты 
 Балыкты — озеро в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Балыкты (озеро, Ерейментауский район) — озеро в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Балыкты — озеро в Узункольском районе Костанайской области. Находится к югу от села Узунколь.
 Балыкты — пересыхающее озеро в Есильском и Тайыншинском районах Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Балыкты — река на Алтае